Paulino João de Bem , ) foi um político brasileiro.

Foi prefeito municipal de Joinville entre 1947 e 1950, e prefeito municipal de Guaramirim por dois mandatos, entre 1959 e 1964, e entre 1970 e 1973.

Ver também 
Lista de prefeitos de Joinville
Lista de prefeitos de Guaramirim

Prefeitos de Joinville
Prefeitos de Guaramirim